Når mor kommer hjem har flere betydninger:
 Når mor kommer hjem (bog) – en roman af Martha Christensen fra 1995
 Når mor kommer hjem (film) – en film af Lone Scherfig fra 1998, baseret på ovennævnte bog